Swat – w tradycji polskiej osoba kojarząca małżeństwa
 Swat – dystrykt w Pakistańskiej w prowincji Chajber Pasztunchwa
 Swat - dawne księstwo muzułmańskie znajdujące się na obszarze dzisiejszego Pakistanu
 Swat – rzeka w Pakistanie
 SWAT – wyspecjalizowana jednostka policji, działająca w obrębie ważniejszych departamentów policji amerykańskiej
 SWAT – program komputerowy (Samba Web Administration Tool)
 SWAT 4 – komputerowa gra akcji, wydana w kwietniu 2005
 S.W.A.T. Jednostka Specjalna – amerykański film z 2003 roku
 Nazwisko
 Tadeusz Swat – publicysta, historyk, krytyk literacki, działacz społeczny